Sehring ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Sehring (1855–1941), deutscher Architekt
 Rudi Sehring (* 1930), deutscher Jazzschlagzeuger

Sehring bezeichnet das Unternehmen
 Sehring Sand & Kies GmbH & Co KG, Betreiber der Bergbauanlage am Langener Waldsee

Siehe auch:
 Sering
 Sehrig